A svájci labdarúgókupa vagy svájci kupa (németül: Schweizer Cup, franciául: Coupe de Suisse, olaszul: Coppa Svizzera, Romansul: Cuppa Svizra) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Svájcban, amelyet először 1926-ban rendeztek meg. A legsikeresebb klub a Grasshoppers, amely eddig 19 alkalommal hódította el a trófeát.

A svájci kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a svájci bajnokság után. A kupa győztese jogán Svájc csapatot indíthat az Európa ligában.

Rendszere

Eddigi győztesek

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Svájci labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Svájci labdarúgás